Aleksandr Pavlovitch Vinogradov (1895-1975), géochimiste soviétique, récipiendaire de la médaille Lomonossov en 1973.
 Aleksandr Vinogradov (1918-1988), joueur de hockey sur glace soviétique.
 Aleksandr Vinogradov (1951-), céiste soviétique.
 Alexandre Vinogradov (1963-), artiste russe.
 Aleksandr Vinogradov (1970- ), joueur de hockey sur glace russe.